Línguas jês — família linguística
 Macro-jê — tronco linguístico
 Jês — povo nativo sul-americano
 Povos macro-jês — grupo de etnias relacionadas sul-americanas

Ver também 

 Jejes